My Man – brano musicale registrato nel 1921 da Fanny Brice come versione inglese di Mon Homme ed interpretato da vari artisti
 My Man – album di Tammy Wynette del 1972
 My Man – singolo di Becky G del 2020
 My Man – film del 1924 diretto da David Smith
 My Man – film del 1928 diretto da Archie Mayo